Ци́трусовые () — подтриба цветковых древесных растений семейства , входит в трибу  подсемейства .

Самый известный представитель этой группы — род , ряд видов которого (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин и некоторые другие) — широко распространённые садовые плодовые деревья, культивируемые в промышленных масштабах в странах с подходящим климатом; их плоды (гесперидии) ценятся за пищевые качества и являются важным экспортным товаром.

Согласно генетическим исследованиям, цитрусовые появились 8 млн лет назад на северо-востоке Индии (в Ассаме), Мьянме и юго-восточном Китае. В процессе одомашнивания от цитрона и Citrus micrantha получили мексиканский лайм, от цитрона и кислого апельсина (Sour orange) —  лимон. Скрещивание мандарина с помело привело к появлению апельсина и подвидов мандарина, гибридизация апельсина с помело привела к появлению грейпфрута.

В подтрибу Citrinae входит около 32 родов, 9 из которых имеют гибридное происхождение:
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гибриды

Примечания 

 
Цитрусовые